I Campionati del mondo di triathlon long distance del 1999 (VI edizione) si sono tenuti a Säter, Svezia in data 11 luglio 1999.

Tra gli uomini ha vinto il  danese Peter Sandvang, mentre la gara femminile è andata alla danese Suzanne Nielsen.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1999
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1999
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 1999

Campionati mondiali di triathlon long distance
Triathlon nel 1999